Domecia är ett släkte av kräftdjur. Domecia ingår i familjen Trapeziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Domecia